Distinguished Service Cross kan henvise til:

Distinguished Service Cross (Australien) - tildelt første gang i 1993
Distinguished Service Cross (Storbritannien) - fra 1901, kaldt Conspicuous Service Cross indtil 1914
Distinguished Service Cross (USA) - tildelt første gang i 1918